La Danimarca ha partecipato ai XX Giochi olimpici invernali di Torino, svoltisi a dall'11 al 26 febbraio 2006, con una delegazione formata da 5 atlete.

Curling

Torneo femminile 

La squadra è stata composta da:
 Dorthe Holm (skip)
 Denise Dupont
 Lene Nielsen
 Malene Krause
 Maria Poulsen (alternate)

Prima fase 

Classifica

I20
Nazioni ai XX Giochi olimpici invernali